Carlos Zens (Natal, 16 de julho de 1965) é um cantor, compositor, flautista e arranjador brasileiro.

Discografia 
1995 - Potyguara
2001 - O Tocador de Flauta
2004 - Fuxico de Feira
2007 - O Menino da Paz - Auto de Natal
2008 - Arapuá no Cabelo
2011 - Ouvindo o Coração
2013 - Carlos Zens no Choro Potiguar
2015 - Pescador de Sons do Brasil

Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte
Instrumentistas do Rio Grande do Norte
Arranjadores do Rio Grande do Norte
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Flautistas do Brasil